Rio Mau puede referirse a:

El río Mau, en Portugal.
Las siguientes freguesias de Portugal:
Rio Mau, en el concelho de Vila do Conde.
Rio Mau, en el concelho de Penafiel.
Rio Mau, en el concelho de Vila Verde.
El río Ireng, anteriormente conocido como Mau.